Generation Kill ist der Name:

 einer US-amerikanischen Metalband, siehe Generation Kill (Band)
 eines Buchs von Evan Wright, siehe Generation Kill (Buch)
 einer US-amerikanischen Fernsehserie, siehe Generation Kill (Fernsehserie)